Esistono più comuni francesi con questo nome

Halloy – Oise
Halloy – Passo di Calais